Sandra Záhlavová era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Arantxa Rus ha battuto in finale Carina Witthöft 4–6, 6–2, 6–2.

Teste di serie 

  Carina Witthöft (finale)
  María Irigoyen (primo turno)
  Richèl Hogenkamp (semifinali)
  Irena Pavlović (quarti di finale)

  Valerija Solov'ëva (primo turno)
  Julia Cohen (quarti di finale)
  Viktorija Golubic (quarti di finale)
  Lesley Kerkhove (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

TEAN International 2013